«Остров ошибок» — советский рисованный мультипликационный фильм 1955 года, созданный режиссерским дуэтом Валентиной и Зинаидой Брумберг по сценарию Николая Эрдмана и Михаила Вольпина.

Сюжет 
Из тетради Коли Сорокина ветром выносит промокашку, на которой мальчик изобразил птичку. Та оживает и поёт о том, чем ей не нравится в тетради — там грязно, тесно и повсюду клетки, что противно для птиц. Затем она находит в задачнике красную галочку, которой помечена 321 задача, и птицы открывают тетрадь. Там оказывается клякса, которая, проснувшись, принимает собачий облик и говорит галочке, что Сорокин сделал её. Дабы не мешать кляксе спать, галочка «прикрывает» её, после чего птицы будят других галочек, чтобы напомнить Сорокину Коле о долгах.

Тем временем Коля рыбачил, но ему помешали галочки, сев на удочку. Пытаясь «перерешать» галочек, Сорокин допускает оплошность, упустив сорвавшегося с крючка окуня, а галочки съедают червей у Сорокина в консервной банке, и тот в гневе бросает её в реку. Вместо арифметики Сорокин решает пойти «в артиста».

Когда галочки улетели, появились лебеди-двойки и повезли Колю на остров ошибок, охраняемый единицами-стражниками, которых Коля боится. Обрадованный Коля срывает себе грушу и видит, как крольчихи разделены со своими детёнышами, а слону тяжело таскать бревно. Коля спрашивает у слона, почему он не бросит бревно, тот отвечает, что улетит, и рассказывает причину. Затем Коля угощает слона грушей и предлагает добавку, но тот отказывается. Вдруг бревно падает со спины слона, и он едва не улетает, за что желает проучить обидчика. Коля убегает, решив, что слон с ним расправится.

Далее Коля видит двухголовое животное. Очевидно, он «сложил» корову и лошадь. Тем временем поднимается ураган, и все спасаются бегством. Выясняется, что у бассейна одна водосточная труба. Начинается потоп, и все бегут на вокзал в пункт «А», где садятся на курьерский поезд, который должен в случае правильности задачи встретиться с товарным поездом в пункте «Ц» по пути в пункт «Б». Коля пытается сесть в пассажирские вагоны, но они уже были заняты кроликами, тогда мальчик садится в товарный вагон к корове и лошади. Сорокин спрашивает у диспетчера, что, если задача решена неправильно, тот отвечает по радио, что «неминуемо». Никому не удалось спастись от прибывающей воды — поезда сталкиваются и рушатся, что заставляет слона бросить бревно и улететь. Остальные забираются на вершину горы, пережив потоп.

Коля Сорокин, раскаиваясь, признаётся, что бессовестный мальчик, о котором напомнили кролики — это он и есть. Поскольку у Сорокина не было с собой задачника, он решает поплыть домой на бревне улетевшего слона. Но дорогу Коле преграждают двойки-лебеди и начинают злобно шипеть на него. Подоспевает пятёрка по пению, и двойки намереваются заклевать её. Коля испугался, но пятёрка его успокаивает, говоря, что «против них есть одно оружие». Мальчик решает сбить двоек из рогатки, но пятёрка говорит, что от двоек помогут избавиться знания. Так Коля топит всех двоек в реке и попадает домой.

В финале Коля Сорокин навёл у себя порядок и перерешал все задачи. Птичка перед возвращением на промокашку переворачивает страницу тетради, и там появляется слово «Конец фильма».

Создатели

История создания 
Первоначально задумывался как прямое продолжение мультфильма тех же авторов «Федя Зайцев» и назывался «Федя Зайцев на даче». Соответственно, главным героем мультфильма должен был стать сам Федя Зайцев из предыдущего мультфильма. Также, согласно первоначальному сценарию (возможно, в связи с цензурными требованиями, отражёнными ранее в «Феде Зайцеве» и смягчёнными начавшейся оттепелью), действие мультфильма должно было происходить во сне главного героя.

В ролях 
 Коля Сорокин — Вера Бендина
 Птичка с промокашки — Лилия Гриценко
 Галочка — Ирина Гошева
 Двойка — Ольга Андровская
 Пятёрка — Галина Новожилова
 Слон — Павел Брянский
 Корова и Лошадь — Серафима Бирман и Владимир Грибков
 Кролики — Софья Гаррель и Евгения Морес
 Клякса — Юрий Хржановский (нет в титрах)
 Радио — Владимир Грибков (нет в титрах)

О мультфильме 
Среди наиболее известных работ студии «Союзмультфильм» 1955-59 гг. — «Остров ошибок» (1955), «Стёпа-моряк» (1955) и «Исполнение желаний» (1957) В. С. и З. С. Брумберг.

Любопытным и смелым начинанием было обращение к жанру современной сказки.
В 1955 году, продолжая эту жанровую линию, сестры Брумберг поставили ещё один фильм из школьной жизни — «Остров ошибок». В этой сказке ленивый школьник попадал на фантастический остров, где в виде гротесковых несуразиц и причудливых чудовищ живут и преследуют его совершенные им ошибки.

Видео 
В 1990-е годы мультфильм выпущен на видеокассетах в сборниках лучших советских мультфильмов Studio PRO Video и студией «Союз».

Литература 
 
  Н. Эрдман и М. Вольпин «Остров ошибок».

Примечания

Ссылки 
 
 «Остров ошибок» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 «Остров ошибок» — youtube
 

Рисованные мультфильмы СССР 1955 года
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы В. и З. Брумберг
Мультфильмы о школьниках
Мультфильмы по сценариям Михаила Вольпина
Мультфильмы по сценариям Николая Эрдмана